Cygnet River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Cygnet River (South Australia) auf Kangaroo Island, Bundesstaat South Australia
 Cygnet River (Swan River), Nebenfluss des Swan River im Bundesstaat Tasmanien